Елена може бити:
 Елена (име), женско име
 Елена (град), град и седиште истоимене општине у Великотрновској области, Бугарска
 Елена (село) (bg), село у општини Хасково, Хасковска област, Бугарска
 Елена (певачица)